Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2021 probíhala mezi 10. až 13. lednem 2021 v dauháském Mezinárodním tenisovém a squashovém komplexu chalífy, tři týdny před rozehráním hlavní soutěže v Melbourne Parku. Poprvé v historii grandslamu se kvalifikační turnaj nehrál přímo v dějišti majoru. Důvodem se stala australská karanténní omezení při probíhající koronavirové pandemii.  

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolové soutěže do navazujícího singlu postoupilo dvacet tři kvalifikantů včetně sedmi tzv. šťastných poražených.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý  kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

mužská kvalifikace